Коннор Макмайкл(; род. 15 января 2001, Эйджакс) — канадский хоккеист, нападающий, игрок «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне выступал за команду «Гамильтон Булдогс». Проведя в этой команде послсезона он был обменян в «Лондон Найтс». По итогам сезона 2018/19 он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 67 очков (36+31).

На драфте НХЛ в 2019 году был выбран в 1-м рануде под общим 25-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». В июле 2019 года он заключил с командой трёхлетний контракт новичка. 

В НХЛ дебютировал 24 января 2021 года в мачте с «Баффало Сейбрз»; матч закончился победой «Баффало» (4:3 Б). после матча он был переведён в фарм-клуб «столичных» «Херши Беарс», играя за который заработал в сезоне 33 очка (14+19).

В сезоне 2021/22 он играл в составе «Вашинтона» в составе которого заработал 18 очков (9+9), в том числе одно в плей-офф в серии с «Флоридой», которой «столичные» в серии уступили 4-2.

Сборная 
Играл за молодёжную сборной Канады на МЧМ-20, в её составе стал чемпионом мира; на турнире заработал 7 очков (5+2).

Играл на МЧМ-21, на котором канадцы завоевали серебряные медали. Всего на турнире заработал 8 очков (4+4), став вторым бомбардиром в составе «кленовых».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»